Pulo Iboih (Jangka), een plaats in Indonesië
Pulo Iboih (Glumpang Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing